Пиковый валет:

 Пиковый валет — книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина».
 Пиковый валет — польский чёрно-белый художественный фильм, комедия 1960 года.